Roch Poliszczuk (ur. 31 lipca 1977 w Grudziądzu) – polski kompozytor, wokalista, aktor.

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. Karierę muzyczną rozpoczął w grudziądzkim zespole BEZ PRÓBY, potem był leaderem i założycielem zespołu Roch’n‘ Roll, by po rocznej współpracy rozpocząć działalność muzyczną jako Roch Poliszczuk. W 2000 roku napisał i zaśpiewał piosenkę MAM PLAN, która stała się najbardziej rozpoznawalnym utworem Rocha. Wraz z Jerzym Runowskim i Marcinem Charłampowiczem założył zespół RIZ (Roch i Zuchy), który istniał do roku 2004 roku. Roch Poliszczuk jest współautorem przeboju To co nam było.

Dyskografia 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Płyty autorskie 
 10 lat – Roch (2009)

Występy gościnne 
 Odłamkowa – 3 Jazz Soldiers (2012)

Przypisy 

Polscy kompozytorzy
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Grudziądzu